Открытый чемпионат Окленда по теннису 2018 — 50-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и 33-й у женщин, проводящегося в новозеландском городе Окленд и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250 у мужчин и частью WTA Тура в рамках международной категории турниров у женщин.

В 2018 году турнир прошёл с 1 по 7 января у женщин и 8 по 13 января. Соревнование входило в подготовительную серию турниров к Открытому чемпионату Австралии.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Джек Сок
 в женском одиночном разряде —  Лорен Дэвис
 в мужском парном разряде —  Айсам-уль-Хак Куреши и  Марцин Матковский
 в женском парном разряде —  Кики Бертенс и  Юханна Ларссон

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал его прошлогодний чемпион Джек Сок (№ 8 в мире на тот момент). Американец в первом для себя матче на турнире на стадии второго раунда проиграл Петеру Гоёвчику. Второй номер посева Хуан Мартин дель Потро смог выйти в финал, где его соперником стал победитель турнира в 2016 году и пятый номер посева в этом розыгрыше Роберто Баутиста Агут. По итогу Баутиста смог во второй раз выиграть соревнования в Окленде, обыграв дель Потро в трёх сетах. В основной сетке турнира принял участие один представитель России Карен Хачанов, который добрался до четвертьфинала, проиграв на этой стадии Хуану Мартину дель Потро.

Прошлогодняя чемпионка в женском одиночном турнире Лорен Дэвис защищала титул в качестве пятого номера посева, но уже в первом раунде она проиграла теннисистке, попавшей на турнир через квалификацию Сачии Викери. Первым номером посева стала Каролина Возняцки (№ 3 в мире), а вторым Юлия Гёргес (№ 14 в мире). Обе теннисистки смогли дойти до решающего матча, где сильнее оказалась немка Гёргес.

В мужском парном разряде победу одержали первые номера посева Оливер Марах и Мате Павич. В финале они победили несеянных на турнире Максима Мирного и Филиппа Освальда. Оба чемпиона этого розыгрыша уже побеждали в Окленде: Марах в 2012 году в паре с Александром Пейей, а Павич в 2016 году с Майклом Винусом. Прошлогодние чемпионы Айсам-уль-Хак Куреши и Марцин Матковский защищали свой титул, но проиграли на стадии 1/4 финала.

Парный приз у женщин достался дуэту Бибиана Схофс и Сара Эррани. Они обыграли в решающем матче первых номеров посева Мию Като и Эри Ходзуми. Для Эррани титул стал вторым в Окленде (до этого она побеждала в 2015 года в паре Робертой Винчи. Прошлогодние победительницы турнира Кики Бертенс и Юханна Ларссон не защищали титул.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Роберто Баутиста Агут обыграл  Хуана Мартина дель Потро со счётом 6-1, 4-6, 7-5.
 Баутиста выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 дель Потро сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 30-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Роберто Баутиста Агут
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02=2
| RD1-team02= Хуан Мартин дель Потро
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=5

}}

 Женщины. Одиночный турнир 
  Юлия Гёргес обыграла  Каролину Возняцки со счётом 6-4, 7-6(4).
 Гёргес выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации
 Возняцки сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 51-й за карьеру в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Финал 

 Мужчины. Парный турнир 
  Оливер Марах /  Мате Павич обыграли  Максима Мирного /  Филиппа Освальда со счётом 6-4, 5-7, [10-7].
 Марах выиграл 1-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Павич выиграл 1-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Бибиана Схофс /  Сара Эррани''' обыграли  Мию Като /  Эри Ходзуми со счётом 7-5, 6-1.
 Схофс выиграла дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Эррани выиграла 1-й парный титул в сезоне и 27-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Окленда

 WTA Тур 2018 года
 Мировой тур ATP 2018 года

 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA

 
 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2018 года
2018